Південноамериканський кубок 2021 — 20-й розіграш другого за значимістю клубного футбольного турніру Південноамериканської конфедерації футбола (КОНМЕБОЛ). Титул переможця вдруге здобув Атлетіку Паранаенсі.

Розклад матчів

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 березня/7 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 березня/8 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 березня/9 квітня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|7/14 квітня 2021

|}

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|14/21 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|15/22 липня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|16/23 липня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|11/18 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|12/19 серпня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|13/20 серпня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|23/30 вересня 2021

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 вересня/1 жовтня 2021

|}

Фінал

Див. також 
 Кубок Лібертадорес 2021

Посилання 
 Південноамериканський кубок 2021, CONMEBOL.com 
 Південноамериканський кубок на soccerway

2021
2021 у футболі
2021 у південноамериканському спорті